Dobanovci je naselje u Srijemu, ali se ne nalazi u Vojvodini, nego u užoj Srbiji.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine u naselju Dobanovci živi 8.128 stanovnika, od čega 6.412 punoljetnih stanovnika s prosječnom starosti od 38,6 godina (37,6 kod muškaraca i 39,6 kod žena). U naselju ima 2.353 domaćinstva, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 3,45.

Prema popisu iz 1991. godine u naselju je živjelo 7.966 stanovnika.

Izvor

Vanjske poveznice
 Karte, položaj vremenska prognoza
 Satelitska snimka naselja

Naselja u Srbiji
Surčin